Минулорічна чемпіонка Петра Квітова не брала участі в турнірі.

Титул виграла Елісе Мертенс, здолавши у фіналі Сімону Халеп, 3–6, 6–4, 6–3.

Сіяні тенісистки
Чотири тенісистки з найвищим рейтингом починали турнір з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні
Тенісистки з найвищим рейтингом починали з другого кола.

Відібралися

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Тур WTA 2019
Qatar Ladies Open
2019 в Катарі